3-й штурмовой авиационный Минский ордена Кутузова корпус (3-й шак) — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования корпуса 

 3-й штурмовой авиационный корпус;
 3-й штурмовой авиационный Минский корпус;
 3-й штурмовой авиационный Минский ордена Кутузова корпус.

История и боевой путь корпуса 
Корпус сформирован в октябре 1942 года на базе управления 226-й штурмовой авиационной дивизии на основании Приказа НКО СССР. В марте 1943 года в составе корпуса в районе Тулы в составе ВВС Московского военного округа сформированы две штурмовые авиадивизии:
 307-я штурмовая авиационная дивизия;
 308-я штурмовая авиационная дивизия;
 407-я отдельная авиационная эскадрилья связи.

С 23 мая корпус вошёл в оперативное подчинение 15-й воздушной армии Брянского фронта и в июле приступил к боевым действиям в Орловской и Брянской наступательных операциях, поддерживая войска фронта в наступлении из района Мценска на Орёл, Брянск и Гомель составом двух штурмовых авиадивизий.

В ноябре 1943 года корпус переброшен в район Великие Луки на 1-й Прибалтийский фронт, где базировался до весны 1944 года. Дивизии поддерживали войска фронта в Городокской операции, в частных операциях нa витебском и полоцком направлениях. Весной 1944 года 307-я штурмовая авиационная дивизия передислоцирована в район города Демидов на пополнение лётным составом и техникой.

Летом 1944 года корпус в составе 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта принимал участие в Белорусской, Витебско-Оршанской, Минской, Вильнюсской и Каунасской операциях, затем в боях под Шяуляем. Соединения корпуса отличились в боях при освобождении городов Витебск, Дубровно, Лида, Молодечно, Минск. В ходе этих операций части 308-й штурмовой авиадивизии поддерживали соединения и части 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса в боях за Минск. За отличие в боях соединениям корпуса присвоены почётные наименования Лидская, Краковская, Ченстоховская, а полкам Витебский, Оршанский, Молодечненский, Домбровский, Катовицкий. Корпусу за отличия в боях при освобождении города Минска присвоено почётное наименование Минский.

Осенью 1944 года корпус переброшен на 1-й Украинский фронт в состав 2-й воздушной армии в район Львова, Броды, Радзехув. Зимой 1944 года и в течение 1945 года 3-й штурмовой авиационный Минский корпус поддерживал войска фронта в Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской и Пражской операциях, в боях за освобождение городов Краков, Катовице, Мысловице, Обер-Глогау, Ратибр, Оппельна, Лигниц, Бауцен и далее в наступлении на Дрезден и Прагу.

За отличия в боях при прорыве обороны противника на реке Нейсе и успешное выполнений заданий командования 3-й штурмовой авиационный Минский корпус Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом «Кутузова II степени». Войну корпус закончил на аэродромах в Чехословакии Простеёв (308-я штурмовая авиадивизия) и Брно (307-я штурмовая авиадивизия).

В составе действующей армии корпус находился с 23 мая 1943 года по 18 марта 1944 года, с 29 мая по 7 сентября 1944 года и с 14 ноября 1944 года по 11 мая 1945 года.

После войны корпус в составе двух дивизий входил в состав 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта (с 10 июня Центральной группы войск) и базировался на аэродромах Брно и Простеёв (Чехословакия). В августе 1945 года корпус в полном составе перебазирован на аэродромы Австрии Ундервальтерсдорф и Винер-Нойштадт. В связи с массовым послевоенным сокращением корпус в полном составе в январе 1946 года был расформирован во 2-й воздушной армии Центральной группы войск.

В составе объединений

Соединения и части корпуса 

 307-я штурмовая авиационная Лидская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 211-й штурмовой авиационный полк
 154-й гвардейский штурмовой авиационный Оршанский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого полк
 621-й штурмовой авиационный Оршанский Краснознамённый ордена Суворова полк
 893-й штурмовой авиационный Витебский Краснознамённый полк
 308-я штурмовая авиационная Краковская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 135-й штурмовой авиационный Витебский Краснознамённый полк
 624-й штурмовой авиационный Молодечненский орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого полк
 948-й штурмовой авиационный Оршанский ордена Богдана Хмельницкого полк
 181-я истребительная Ченстоховская ордена Кутузова авиационная дивизия
 53-й истребительный Домбровский ордена Александра Невского авиационный полк
 306-й истребительный авиационный полк
 355-й истребительный орденов Кутузова и Александра Невского авиационный полк
 407-я отдельная авиационная эскадрилья связи
 266-я отдельная рота связи
 51-й отдельный взвод аэрофотослужбы
 2172 военно-почтовая станция

Командование корпуса 
 Полковник, генерал-майор авиации (с 17 марта 1943 года) Горлаченко Михаил Иосифович с 6 декабря 1942 года по июнь 1945 года
 Генерал-майор авиации Рубанов Степан Ульянович с июня 1945 года по июнь 1946 года.

Участие в операциях и битвах 
 Курская битва:
 Орловская стратегическая наступательная операция — с 12 июля 1943 года по 18 августа 1943 года.
 Брянская операция — с 17 августа 1943 года по 3 октября 1943 года.
 Городокская операция — с 13 октября 1943 года по 31 октября 1943 года.
 Белорусская операция «Багратион» — с 23 июня 1944 года по 29 августа 1944 года.
 Витебско-Оршанская операция — с 23 июня 1944 года по 28 июня 1944 года.
 Минская операция — с 29 июня 1944 года по 4 июля 1944 года.
 Каунасская наступательная операция — с 28 июля 1944 года по 28 августа 1944 года.
 Вильнюсская наступательная операция — с 5 июля 1944 года по 20 июля 1944 года.
 Шяуляйская операция — с 5 июля 1944 года по 31 июля 1944 года.
 Висло-Одерская стратегическая наступательная операция
 Сандомирско-Силезская операция — с 12 января 1945 года по 3 февраля 1945 года.
 Нижне-Силезская наступательная операция — с 8 февраля 1945 года по 24 февраля 1945 года.
 Верхне-Силезская наступательная операция — с 15 марта 1945 года по 31 марта 1945 года.
 Берлинская наступательная операция — с 16 апреля 1945 года по 8 мая 1945 года.
 Пражская операция — с 6 мая 1945 года по 11 мая 1945 года.

Гвардейские части 
 211-й штурмовой авиационный полк переименован в 154-й гвардейский штурмовой авиационный полк

Почётные наименования 
 3-му штурмовому авиационному корпусу за отличие в боях при овладении столицей Советской Белоруссии городом Минск — важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на западном направлении Приказом НКО на основании Приказа ВГК № 128 от 3 июля 1944 года присвоено почётное наименование «Минский».
 181-й истребительной авиационной дивизии за отличие в боях при овладении городами Ченстохова, Пшедбуж и Радомско Приказом НКО № 013 от 19 февраля 1945 года на основании Приказа ВГК № 225 от 17 января 1945 года присвоено почётное наименование «Ченстоховская».
 307-й штурмовой авиационной Краснознамённой дивизии за отличия в боях при овладении городом Лида приказом НКО в соответствии с Приказом ВГК № 133 от 9 июля 1944 года присвоено почётное наименование «Лидская».
 308-й штурмовой авиационной Краснознамённой дивизии за отличие в боях при овладении древней столицей и одним из важнейших культурно-политических центров союзной Польши городом Краков — мощным узлом обороны немцев, прикрывающим подступы к Домбровскому угольному району Приказом НКО на основании Приказа ВГК № 230 от 19 января 1945 года присвоено почётное наименование «Краковская».
 53-му истребительному авиационному полку за отличие в боях при овладении городами Сосновец, Бендзин, Домброва-Гурне, Челядзь и Мысловице — крупными центрами Домбровского угольного района Приказом НКО от 5 апреля 1945 года в соответствии с Приказом ВГК № 259 от 27.01.1945 г. присвоено почётное наименование «Домбровский».
 135-му штурмовому авиационному полку за отличие в боях за овладение крупным областным центром Белоруссии городом Витебск — важным стратегическим узлом обороны немцев на западном направлении приказом НКО в соответствии с Приказом ВГК № 120 от 25 июня 1944 года присвоено почётное наименование «Витебский».
 154-му гвардейскому штурмовому авиационному полку за отличие в боях при овладении городом и оперативно важным железнодорожным узлом Орша — мощным бастионом обороны немцев, прикрывающим минское направление приказом НКО от 6 июля 1944 года в соответствии с Приказом ВГК № 121 от 27 июня 1944 года присвоено почётное наименование «Оршанский».
 306-му истребительному авиационному полку pа отличие в боях при овладении в Домбровском угольном районе городами Катовице, Семяновиц, Крулевска Гута (Кенигсхютте), Миколув (Николаи) и в Силезии городом Беутен Приказом НКО от 5 апреля 1945 года в соответствии с Приказом ВГК № 261 от 28 января 1945 года присвоено почётное наименование «Катовицкий».
 621-му штурмовому авиационному полку за отличие в боях при овладении городом и оперативно важным железнодорожным узлом Орша — мощным бастионом обороны немцев, прикрывающим минское направление приказом НКО от 6 июля 1944 года в соответствии с Приказом ВГК № 121 от 27 июня 1944 года присвоено почётное наименование «Оршанский»
 624-му штурмовому авиационному полку за отличие в боях при овладении городом и крупным железнодорожным узлом Молодечно — важным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути на Вильно и Лиду Приказом НКО на основании Приказа ВГК № 130 от 5 июля 1944 года присвоено почётное наименование «Молодечненский».
 893-му штурмовому авиационному полку за отличие в боях за овладение крупным областным центром Белоруссии городом Витебск — важным стратегическим узлом обороны немцев на западном направлении приказом НКО в соответствии с Приказом ВГК № 120 от 25 июня 1944 года присвоено почётное наименование «Витебский».
 948-му штурмовому авиационному полку за отличие в боях при овладении городом и оперативно важным железнодорожным узлом Орша — мощным бастионом обороны немцев, прикрывающим минское направление приказом НКО от 6 июля 1944 года в соответствии с Приказом ВГК № 121 от 27 июня 1944 года присвоено почётное наименование «Оршанский».

Награды 
 3-й штурмовой авиационный Минский корпус Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях при прорыве обороны немцев на реке Нейсе и овладении городами Коттбус, Люббен, Цоссен, Беелитц, Лукенвальде, Тройенбритцен, Цана, Мариенфельде, Треббин, Рангсдорф, Дидерсдорф и Кельтов и проявленные при этом доблесть и мужество награждён орденом «Кутузова II степени».
 181-я истребительная авиационная Ченстоховская дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городами Нейссе и Леобшютц и проявленные при этом доблесть и мужество награждена орденом Кутузова II степени.
 307-я штурмовая авиационная дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1943 года за успешно проведённую операцию по прорыву сильно укреплённой обороны немцев к югу от города Невель награждена орденом «Красного Знамени».
 307-я штурмовая авиационная Лидская Краснознамённая дивизия за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городами Сосновец, Бендзин, Домброва-Гурне, Челядзь и Мысловице и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1945 года награждена орденом «Суворова II степени».
 308-я штурмовая авиационная дивизия 22 октября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при прорыве обороны противника юго-восточнее города Рига и проявленные при этом доблесть и мужество дивизия награждена орденом Красного Знамени.
 308-я штурмовая авиационная Краковская Краснознамённая дивизия за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городом Бреславль (Бреслау) и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1945 года награждена орденом «Суворова II степени».
 53-й истребительный авиационный Домбровский полк за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях при прорыве обороны немцев и разгроме войск противника юго-западнее Оппельна и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года награждён орденом «Александра Невского».
 135-й штурмовой авиационный Витебский полк за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городом Вильнюс и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1944 года награждён орденом «Красного Знамени».
 154-й гвардейский штурмовой авиационный Оршанский полк за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городам Вильнюс и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1944 года награждён орденом «Красного Знамени».
 154-й гвардейский штурмовой авиационный Оршанский Краснознамённый полк за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городам Ченстохова, Пшедбуж и Радомско, и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1944 года награждён орденом «Богдана Хмельницкого II степени».
 306-й истребительный авиационный Катовицкий полк за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях при прорыве обороны немцев и разгроме войск противника юго-западнее Оппельна и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года награждён орденом «Богдана Хмельницкого II степени».
 355-й истребительный авиационный полк за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях при очищении от противника Домбровского угольного района и южной части промышленного района немецкой Верхней Силезии и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1945 года награждён орденом «Александра Невского».
 355-й истребительный авиационный ордена Александра Невского полк за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городами Ратибор и Бискау и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года награждён орденом «Кутузова III степени».
 621-й штурмовой авиационный Оршанский Краснознамённый полк за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городом Краков и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1944 года награждён орденом «Суворова III степени».
 621-й штурмовой авиационный Оршанский полк за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение столицей Советской Белоруссии городом Минск и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1944 года награждён орденом «Красного Знамени».
 624-й штурмовой авиационный Молодечненский полк за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городами Сосновец, Бендзин, Домброва-Гурне, Челядзь и Мысловице и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1945 года награждён орденом «Богдана Хмельницкого II степени».
 624-й штурмовой авиационный Молодечненский ордена Богдана Хмельницкого полк за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях при прорыве обороны немцев и разгроме войск противника юго-западнее Оппельн и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года награждён орденом «Кутузова III степени».
 893-й штурмовой авиационный Витебский полк за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городом Лида и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1944 года награждён орденом «Красного Знамени».
 948-й штурмовой авиационный Оршанский полк за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях при прорыве обороны немцев и разгроме войск противника юго-западнее Оппельн и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года награждён орденом «Богдана Хмельницкого II степени».

Благодарности Верховного Главнокомандования 
За проявленные образцы мужества и героизма воинам корпуса Верховным Главнокомандующим объявлены благодарности:
 За отличие в боях при прорыве сильно укреплённой и развитой в глубину обороны Витебского укреплённого района немцев немцев, южнее города Витебск, на участке протяжением 30 километров, продвижении в глубину за два дня наступательных боёв до 25 километров и расширении прорыва до 80 километров по фронту, освобождении более 300 населённых пунктов.
 За отличие в боях за овладение крупным областным центром Белоруссии городом Витебск — важным стратегическим узлом обороны немцев на западном направлении.
 За отличие в боях при овладении городом и оперативно важным железнодорожным узлом Орша — мощным бастионом обороны немцев, прикрывающим минское направление.
 За отличие в боях при овладении городами Ченстохова, Пшедбуж и Радомско.
 За отличие в боях при овладении древней столицей и одним из важнейших культурно-политических центров союзной нам Польши городом Краков — мощным узлом обороны немцев, прикрывающим подступы к Домбровскому угольному району.
 За отличие в боях при овладении центром Силезского промышленного района городом Глейвиц и в Польше городом Хжанув.
 За отличие в боях при овладении городами Сосновец, Бендзин, Домброва-Гурне, Челядзь и Мысловице — крупными центрами Домбровского угольного района.
 За отличие в боях при овладении в Домбровском угольном районе городами Катовице, Семяновиц, Крулевска Гута (Кенигсхютте), Миколув (Николаи) и в Силезии городом Беутен.
 За разгром окружённой группировки противника юго-западнее Оппельна и овладении в Силезии городами Нойштадт, Козель, Штейнау, Зюльц, Краппитц, Обер-Глогау, Фалькенберг.
 За отличие в боях при овладении в Силезии, западнее Одера, городами Нейссе и Леобшютц.
 За отличие в боях при овладении городами Котбус, Люббен, Цоссен, Беелитц, Лукенвальде, Тройенбритцен, Цана, Мариенфельде, Треббин, Рангсдорф, Дидерсдорф, Тельтов и вход с юга в столицу Германии Берлин.

Примечания

Литература

Ссылки 
 3-й штурмовой Минский ордена Кутузова авиационный корпус. 
 Боевые документы 3-го шак.

Штурмовые авиационные корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Участники Курской битвы
Участники Орловской операции
Участники Брянской операции
Участники Городокской операции
Участники Белорусской операции (1944)
Участники Висло-Одерской операции
Участники Нижнесилезской наступательной операции
Участники Верхнесилезской наступательной операции
Воинские части и формирования — участники Берлинской битвы
Участники Пражской операции
Воинские части и формирования, расформированные в 1946 году